est le titre de plusieurs œuvres :
 , série télévisée américaine (2010) ;
 , film américain de Courtney Hunt (2016) ;
  (), film thaïlandais de Wisit Sasanatieng (2021).